Böckum steht für

 Böckum (Erwitte), ehemalige Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, jetzt ein Ortsteil von Erwitte
 Haus Böckum, Duisburg
 Haus Böckum, Soest